Hepburn es un apellido Anglo-escocés, de origen Inglés que puede hacer referencia a:

Personas 
 Alex Hepburn, cantante británica.
 Audrey Hepburn, actriz británica.
 Doug Hepburn, halterófilo canadiense.
 James Curtis Hepburn, misionero estadounidense y estudioso del japonés.
 James Hepburn, 4º Earl of Bothwell, noble escocés, tercer marido de Maria Stuart.
 Sir John Hepburn, jefe militar escocés
 Katharine Hepburn, actriz estadounidense.

Lugares 
 Hepburn (Iowa), en el condado de Page, Iowa, EE. UU.
 Hepburn (Ohio), una comunidad no incorporada del condado de Hardin County, Ohio, EE. UU.
 Hepburn Township (Pensilvania).
 Hepburn (Saskatchewan), en Saskatchewan, Canadá.
 Hepburn Shire, un área de gobierno local en Victoria, Australia.
 Hepburn Springs, en Victoria, Australia.

Lingüística 
 Romanización Hepburn, sistema de transliteración del japonés, ideado por James Curtis Hepburn.